Лучший push артист (англ. Best Push Act) — номинация премии MTV Europe Music Awards. Появилась в 2009 году одновременно с программой MTV Push, в которой ежемесячно представляется какая-нибудь восходящая звезда, все они затем попадают в номинацию.

MTV Europe Music Awards